Хибралтар има више значења:

 Хибралтар (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хибралтар (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хибралтар (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику